Asterias ciliata är en sjöstjärneart som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1776. Asterias ciliata ingår i släktet Asterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Trollsjöstjärnor
ciliata